

Patronyme
 Famille Beausire, famille de maîtres maçons, entrepreneurs et architectes parisiens :
 Jean Beausire, (1651-1743), fut un architecte français, maître général des bâtiments du roi.
 Jean-Baptiste Augustin Beausire (1693-1764), fut un architecte français, maître général des bâtiments du roi.
 Jean-Baptiste de Beausire (mort en 1762), lieutenant au grenier au sel de Paris.
 Jean-Baptiste Toussaint de Beausire (1761-1818), pamphlétaire, a été cité dans l'affaire du collier de la reine et dans la conspiration des prisons.
 Jérôme Beausire (1709-1761), architecte.

 Nathalie Beausire (1970-), biathlète française
 Pierre Beausire, (1902-1990), fut un écrivain, et poète suisse.
 Yvan Beausire, (1913-1996), fut un ancien combattant français de la Seconde Guerre mondiale.

Toponymie
 La rue Jean-Beausire est une voie du  de Paris, en France.
 L'impasse Jean-Beausire est une voie située dans le quartier de l'Arsenal du  de Paris.
 Le passage Jean-Beausire est une voie du  de Paris, en France.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme